Wham! (band), popduo
Wham! (tijdschrift), Nederlands stripweekblad